Carlsson è un diffuso cognome di origine svedese che può riferirsi a:

Persone 
Agnes Carlsson, meglio nota come Agnes – cantante svedese
Allan Carlsson – pugile svedese
Andreas Carlsson – produttore discografico, compositore e paroliere svedese
Arvid Carlsson – medico e neuroscienziato svedese, premio Nobel per la medicina nel 2000
Bertil Carlsson – saltatore con gli sci svedese
Carl Carlsson Gyllenhielm – nobile, politico e militare svedese
Daniel Carlsson – ex pilota di rally svedese
Erik Carlsson – pilota automobilistico svedese
Fritz Carlsson – calciatore svedese
Gösta Carlsson – ciclista su strada svedese
Henry Carlsson – calciatore e allenatore di calcio svedese
Ingvar Carlsson – pilota di rally svedese
Ingvar Carlsson – politico svedese
Johan Carlsson – ex tennista svedese
Kent Carlsson – tennista svedese
Magnus Carlsson – cantante svedese
Márcio Carlsson – ex tennista brasiliano
Rune Carlsson – calciatore svedese 
Sickan Carlsson – attrice svedese
Ulf Carlsson – tennistavolista svedese

Altro 
Carlsson Autotechnik – azienda tedesca specializzato in elaborazioni su base Mercedes-Benz

Pagine correlate 
 Christoffer Carlsson
 Lars Carlsson
 Carlson
 Karlsson